Дощенко Анатолій Олександрович — український архітектор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2006).
 Дощенко Геннадій Леонідович (1965—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища